Lozoya är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Lozoya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lozoya är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Lozoya ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Nevera,  meter över havet,  km nordväst om Lozoya. Runt Lozoya är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Ildefonso,  km väster om Lozoya. I omgivningarna runt Lozoya växer i huvudsak barrskog.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid